Eadgifu (auch: Eadgyfu, Edgifa, Edgiva, Eadgivu, Odgiva) ist ein angelsächsischer weiblicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen ead- (=„Reichtum, Glück, Wohlstand“) und -gifu/-giefu (=„Gabe, Gunst, Gnade, Geschenk“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Eadgifu (Frankreich), Königin von Frankreich (um 918–922, † nach 951)
 Eadgifu von Kent, Königin von Wessex (um 920–924, † nach 966)

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname